Nakahara bezeichnet:

 Nakahara-ku (Kawasaki), einen Stadtbezirk der japanischen Stadt Kawasaki

Nakahara ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Nakahara (* 1973), japanische Manga-Zeichnerin
 Nakahara Chūya (1907–1937), japanischer Dichter
 Hikaru Nakahara (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hitomi Nakahara (* 1961), japanische Judoka
 Kellye Nakahara (1947–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Mai Nakahara (* 1981), japanische Synchronsprecherin
 Morihiko Nakahara (* 1975), japanischer Dirigent
 Nakahara Nantenbō (1839–1925), japanischer Zen-Meister
 Nobuko Nakahara (1929–2008), japanische Architektin
 Sanae Nakahara (1935–2012), japanische Schauspielerin
 Shigeru Nakahara (* 1961), japanischer Synchronsprecher
 Shōgo Nakahara (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Shun Nakahara (* 1951), japanischer Filmregisseur
 Shūto Nakahara (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Nakahara (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Nakahara Teijirō (1888–1921), japanischer Bildhauer
 Yūsei Nakahara (* 1993), japanischer Fußballspieler